Muhlenbach (: Millebaach, : Mühlenbach) – dzielnica Luksemburga położona w północno-zachodniej części miasta.

Jest jedną z 24 dzielnic – jednostek pomocniczych miasta Luksemburga.

Na koniec 2018 roku populacja dzielnicy wynosiła 1 966 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona dzielnicy 

Luksemburg (miasto)